Lower ist der Familienname folgender Personen:

 Britt Lower (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Christian Lower (1740–1806), US-amerikanischer Politiker
 Geoffrey Lower (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler

 Wendy Lower (* 1965), US-amerikanische Historikerin

Siehe auch:

 Löwer
 Eldbjørg Løwer (* 1943), norwegische Politikerin
 Lauer